Tysfjord (fjord), een fjord in de Noorse provincie Nordland
 Tysfjord (gemeente), een voormalige gemeente in de Noorse provincie Nordland